Gregory J. Leonard, en amerikansk astronom.

Minor Planet Center listar honom som G. J. Leonard och som upptäckare av 11 asteroider.

Asteroider upptäckta av Gregory J. Leonard

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av GJ Leonard

Referenser 

Amerikanska astronomer under 1900-talet
Män